Tommaso II di Costantinopoli – patriarca ecumenico
Tommaso II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme